ZenithOptimedia  gehört zusammen mit Starcom MediaVest zu Publicis/VivaKi, der viertgrößten Media-Holding in Deutschland und der Nr. 3 weltweit. VivaKi ist Teil der multinationalen Publicis Groupe, dem drittgrößten Kommunikationsdienstleistern weltweit.

ZenithOptimedia setzt sich aus den Mediaagenturen Zenithmedia und Optimedia zusammen und ist mit 218 Büros in 72 Ländern vertreten. Der Hauptsitz von ZenithOptimedia ist in London. Das Unternehmen meldete für 2010 ein Mediavolumen (Billings) von 28,4 Millionen US-Dollar. Zenithmedia und Optimedia positionieren sich als „The ROI Agencies“ (ROI = Return on Investment) und betreuen Unternehmen wie Nestlé, L’Oréal und Puma AG. Zudem erstellt ZenithOptimedia seit 15 Jahren die vierteljährliche Studie „Advertising Expenditure Forecast“ zur Entwicklung des weltweiten Werbemarkts. Die Studie wird von Werbewirtschaft, Medien und Analysten als Hintergrundinformation und Barometer für den Markt genutzt.

In Deutschland sind die Mediaagenturen Zenithmedia und Optimedia mit Büros in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten. Sie betreuen nach eigenen Angaben mehr als 150 Kunden. Für ihre Kommunikationskonzepte wurden sie mehrfach ausgezeichnet, in Deutschland unter anderem sieben Mal beim „Deutschen Mediapreis“. Zenithmedia erhielt zum Beispiel 2008 den dritten Preis für die „Beste Media Strategie des Jahres“ für die Einführungs-Kampagne des Toyota-Auris 2007. Hier entwickelte Zenithmedia gemeinsam mit der Agentur BMZ+more die bis dahin größte Plakat-Kampagne Deutschlands mit 200.000 gebuchten Flächen. Optimedia wurde 2010 mit Nestlé Purina PetCare für die „Media-Idee Outdoor 2010“ ausgezeichnet. Die Agentur überzeugte mit nach „Beneful“-Hundefutter riechenden Plakaten, die Vierbeiner an Litfaßsäulen lockten und so die Markenbotschaft an den Hundehalter brachte.

Weblinks 
 Nationale Unternehmenswebsite
 Nationale Unternehmenswebsite Zenithmedia
 Nationale Unternehmenswebsite Optimedia

Einzelnachweise 

Mediaagentur
Dienstleistungsunternehmen (Düsseldorf)
Publicis Groupe

en:ZenithOptimedia